Золотий трикутник:
 Золотий трикутник — географічна зона в Південно-Східній Азії, що включає території Таїланду, М'янми і Лаосу і відома великими обсягами виробництва і торгівлі наркотиками.
 Золотий трикутник — термін, що використовують для опису ряду провідних науково-дослідних університетів Великої Британії, що знаходяться в Кембриджі, Лондоні і Оксфорді.
 Золотий трикутник — один з регіонів штату Міссісіпі — три міста на північному сході штату.
  Золотий трикутник — центральний район Пітсбурга, бізнес-центр, розташований на стрілці річок Аллегейні і Мононгахила і відомий хмарочосами.
 Золотий трикутник торгівлі — маршрут, за яким курсували суда трансатлантичної работоргівлі: Європа → Гвінейська затока → Вест-Індія → Європа.
 Золотий трикутник в геометрії — це рівнобедрений трикутник, в якому бічна сторона знаходиться в золотому співвідношенні з основою.